Зейн Джавадд Малик (; род. 12 января 1993, Брадфорд, Великобритания), более известный как Зейн () — британский певец. Родившийся и выросший в Брэдфорде, Малик прошел прослушивание в качестве сольного участника британского музыкального конкурса телесериала "The X Factor" в 2010 году. После исключения Малик был возвращен на конкурс, чтобы сформировать бойз-бэнд One Direction из пяти человек, который впоследствии стал одним из самых продаваемых бойз-бэндов всех времен. Он покинул группу в марте 2015 года и подписал контракт на сольную запись с RCA Records.

Приняв более альтернативный стиль R&B музыки на своем первом сольном студийном альбоме "Mind of Mine" (2016) и его ведущем сингле "Pillowtalk", Малик стал первым британским исполнителем мужского пола, дебютировавшим на первом месте как в Великобритании, так и в США со своим дебютным синглом и альбомом. Его последующие совместные синглы "I Don't Wanna Live Forever" с Тейлор Свифт и "Dusk Till Dawn" с участием Sia имели международный успех. Малик выпустил свой второй студийный альбом "Icarus Falls" в 2018 году, за которым последовал его третий альбом "Nobody Is Listening"в 2021 году.

Малик получил несколько наград, в том числе Американскую музыкальную премию и премию MTV Video Music Award. Он единственный артист, дважды получивший музыкальную премию Billboard в номинации "Новый артист года", получив ее один раз как участник One Direction в 2013 году и еще раз в 2017 году как солист.

Ранняя жизнь
Зейн Малик родился 12 января 1993 года в Брадфорде, Западный Йоркшир, Англия, в семье отца-мусульманина-иммигранта из Пакистана Ясера Малика и белой британской матери английского и ирландского происхождения Триши Малик (урожденной Браннан), которая приняла ислам после брака. У Малика есть одна старшая сестра, Дония, и две младшие сестры, Валия и Сафаа. Он получил исламское воспитание, хотя больше не считает себя мусульманином.

Малик вырос в Ист-Боулинге, Брадфорд, в семье рабочего класса и по соседству. Он посещал начальную школу Лоуэр Филдс и среднюю школу Тонг (ныне Академия лидерства Тонг) в Брадфорде. Подростком он посещал курсы исполнительского искусства и появлялся в школьных постановках. Он вырос, слушая записи городской музыки своего отца, в основном R&B, хип-хоп и регги. Он писал рэп, когда учился в школе, и впервые спел на сцене, когда певец Джей Шон посетил его школу. Малик также боксировал в течение двух лет, в возрасте от 15 до 17 лет. Прежде чем начать свою музыкальную карьеру, он намеревался получить академическую степень по английскому языку в надежде стать преподавателем английского языка.

Карьера

2010-2015: The X Factor и One Direction

В 2010 году 17-летний Малик прошёл прослушивание в Манчестере для участия в седьмом сезоне реалити-шоу The X Factor. Утром в день прослушивания Малик занервничал и не захотел идти, но в конце концов мать заставила его встать с постели и уговорила пойти. Он спел "Let Me Love You" Mario в качестве песни для прослушивания и был принят в следующий раунд. После прослушивания для The X Factor Малик заявил, что он "искал опыт". Несмотря на то, что он выбыл до финального раунда конкурса, судьи Николь Шерзингер и Саймон Коуэлл объединили его с другими участниками Гарри Стайлзом, Найлом Хораном, Лиамом Пейном и Луисом Томлинсоном, чтобы сформировать новый состав для оставшейся части шоу, бойз-бэнд, который станет известен как One Direction. Группа быстро завоевала популярность в Великобритании, заняла третье место, и впоследствии Коуэлл подписал контракт со звукозаписывающей компанией Syco Records на сумму 2 миллиона фунтов стерлингов. Они подписали контракт в Северной Америке с Columbia Records.

Книга, лицензированная One Direction, One Direction: Forever Young (Наша официальная история X Factor), выпущенная в феврале 2011 года и возглавившая список бестселлеров Sunday Times. В том же месяце бойз-бэнд выступил перед 500 000 человек по всей Великобритании в рамках концертного тура X Factor Live Tour. Дебютный студийный альбом группы Up All Night был выпущен в ноябре 2011 года в Великобритании и Ирландии. Выпущенный на международном уровне в марте 2012 года, они стали первой британской группой, чей дебютный альбом занял первое место в Соединенных Штатах. Он возглавил чарты в 16 странах. Ведущий сингл "What Makes You Beautiful" имел международный коммерческий успех, достигнув первого места в Великобритании и четвертого в США; с тех пор он был сертифицирован четыре и шесть раз платиновым в США и Австралии соответственно. Последующие синглы "Gotta Be You" и "One Thing" вошли в десятку лучших хитов Великобритании. После выхода альбома группа отправилась в тур Up All Night Tour. Первоначально предполагалось, что это будет исключительно тур по Великобритании, но из-за спроса были добавлены даты в Северной Америке и Австралии. Up All Night: The Live Tour, видеоальбом, документирующий тур, был выпущен в мае 2012 года. В том же месяце была опубликована первая книга One Direction, лицензированная в Америке, "Dare to Dream: Life as One Direction", которая возглавила список бестселлеров New York Times.

В сентябре 2012 года One Direction выпустили "Live While We're Young", ведущий сингл со своего второго альбома, и он попал в десятку лучших почти во всех странах, в которых попал в чарты, и зафиксировал самый высокий показатель продаж за одну неделю для песни неамериканского исполнителя в США на момент открытия. время. Второй сингл с альбома, "Little Things", стал вторым синглом группы номер один в Великобритании. Второй студийный альбом One Direction, Take Me Home, был выпущен в ноябре 2012 года. Пластинка разошлась тиражом 540 000 копий за первую неделю в США и заняла первое место в 35 странах. Достигнув первого места в Billboard 200, группа стала первой бойз-бэндом в истории чартов США, записавшим два альбома номер один в одном календарном году, и первой группой с 2008 года, записавшей два альбома номер один в одном и том же году. Группа возглавила свой второй концертный тур, Take Me Home Tour, в феврале 2013 года, сыграв более 100 концертов в Европе, Северной Америке, Океании и Азии. Тур был коммерчески успешным, собрав в прокате 114 миллионов долларов. В августе 2013 года вышел 3D документальный концертный фильм One Direction: This Is Us, собравший кассовые сборы в размере 68,5 миллионов долларов. Третья книга One Direction, One Direction: Where We Are: Наша группа, Наша история: 100% Официальная, была выпущена в том же месяце.

В ноябре 2013 года был выпущен третий студийный альбом группы "Midnight Memories". Это был самый продаваемый альбом во всем мире в 2013 году, разошедшийся тиражом в четыре миллиона копий по всему миру. Дебют альбома под номером один в Billboard 200 сделал One Direction первой группой в истории, чьи первые три альбома дебютировали на вершине чарта. Ведущий сингл альбома, "Best Song Ever", стал самым высокооплачиваемым синглом группы в чартах США на сегодняшний день. В 2014 году они отправились в тур Where We Are, свой первый тур по стадиону; билеты были распроданы за считанные минуты, и из-за "огромного спроса" было добавлено больше концертов. Группа собрала в среднем 49 848 поклонников за одно выступление в туре, который собрал более 290 миллионов долларов и стал самым кассовым туром 2014 года, 15-м самым кассовым концертным туром всех времен и остается самым кассовым туром всех времен для вокальной группы. В сентябре 2014 года вышла четвертая книга One Direction "One Direction: Кто мы такие: Наша официальная автобиография". Второй концертный фильм группы, One Direction: Where We Are – Концертный фильм, был выпущен в октябре 2014 года.

Малик выступал во время тура Where We Are в 2014 году.

У Wikinews есть соответствующие новости:
Зейн Малик покидает поп-группу One Direction спустя пять лет
В ноябре 2014 года был выпущен четвёртый альбом группы "Four". Альбом стал их четвертым подряд альбомом номер один, дебютировав на первом месте в 18 странах и продав 3,2 миллиона копий. Синглы "Steal My Girl" и "Night Changes" получили платиновый статус в США и других странах. В 2015 году группа начала тур On The Road Again. 18 марта 2015 года, после 16-го концерта группы в туре, было объявлено, что Малик был подавлен стрессом и будет отсутствовать на оставшихся концертах азиатского этапа тура. Неделю спустя, 25 марта 2015 года, группа объявила о его уходе. В официальном заявлении группы Малик сослался на свое желание жить как "обычный 22-летний парень, который может расслабиться и провести немного личного времени вне центра внимания", и опроверг слухи о каких-либо разногласиях между участниками, объяснив, что они поддержали это решение.

Личная жизнь 
С 2012 года Зейн встречался с одной из участниц популярного британского гёрлз-бенда Little Mix — Перри Эдвардс. В 2013 году состоялась помолвка пары. В августе 2015 года Зейн и Перри расстались.

С ноября 2015 года встречался с моделью Джиджи Хадид. Пара рассталась 13 марта 2018 года, но позже вновь сошлась. В ноябре 2018 года пара вновь рассталась. В январе 2020 года Зейн и Джиджи возобновили отношения, а в сентябре того же года у них родилась дочь Хай Хадид Малик (Khai Hadid Malik). После пара вновь рассталась..

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Фильмография

Примечания 

Певцы и певицы Великобритании
Участники шоу талантов
Родившиеся в Брадфорде
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Поп-вокалисты Великобритании
One Direction